Název Doľany má více sídel:

Doľany (okres Levoča), obec v okrese Levoča
 Doľany (okres Pezinok), obec v okrese Pezinok